

Osoby o nazwisku Mielcarek 
 Andrzej Mielcarek (ur. ok. 1940) – polski kierowca rajdowy
 Anna Mielcarek (ur. 1990) – polska lekkoatletka, chodziarka
 Błażej Mielcarek (ur. 1990) – polski judoka
 Eugeniusz Mielcarek (ur. 1941) – polski urzędnik państwowy i konsularny, dyplomata, poseł na Sejm PRL
 Remigiusz Mielcarek (1957–2012) – polski botanik, badacz flory tropików, pisarz, podróżnik i poliglota
 Sebastian Mielcarek (ur. ok. 1975) – polski kierowca rajdowy
 Sławomir Mielcarek (ur. 1957) – polski fizyk i nauczyciel akademicki
 Tomasz S. Mielcarek (ur. 1974) – polski poeta
 Xawery Mielcarek (ur. ok. 1970) – polski kierowca rajdowy i przedsiębiorca

Inne 
 Mielcarek – dawna osada, obecnie część osiedla nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim